— манга Мото Хагио, выходившая с 1993 по 2001 год в женском журнале Petit Flower. Название её заимствовано из книги Аль Альвареса (1972). За эту работу Хагио получила Культурную премию Осаму Тэдзуки в 1997 году.

A Cruel God Reigns в 17 томах была опубликована издательством Shogakukan, а также переиздавалась в 10 томах между 2004 и 2005 годами.. После её окончания Хагио взяла перерыв и временно не рисовала мангу.

Сюжет 
В центре сюжета находится история мальчика Джереми, который вынужден терпеть сексуальное насилие приёмного отца Грега. Джереми опасается разрушить мечту матери, однажды пытавшейся совершить самоубийство, о счастливом браке и не признаётся ей в своих мучениях.

Список томов

Примечания

Ссылки